The Dutch Masters: Bruegel è un documentario del 2000 basato sulla vita del pittore fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio.

Collegamenti esterni
 

Film documentari biografici
Film documentari britannici
Film biografici sui pittori